Mumtaz (Bombay, 31 juli 1947) is een voormalig Indiaas actrice die voornamelijk in Hindi films speelde.

Biografie 
Mumtaz, van origine Iraans, startte haar filmcarrière al als kind in 1952.
Ze speelde vaak bijrollen zowel als kind als volwassene, op later stadium was ze in de hoofdrol te zien in onder andere: Faulad, Veer Bhimsen, Tarzan Comes to Delhi, Sikandar-E-Azam, Rustom-E-Hind, Raaka en Daku Mangal Singh met acteur Dara Singh die tevens de schoonbroer was van haar zusje, actrice Malika.
In 1969 brak Mumtaz door met de grote hits Do Raaste en Bandhan. In 1977 besloot ze te stoppen om er voor haar familie te zijn. In 1990 maakte ze eenmalig een terugkeer met de film Aandhiyan.

Mumtaz is de schoonmoeder van acteur Fardeen Khan.

Filmografie

Externe link 
 

Indiaas acteur